Peucedanum camdebooense är en flockblommig växtart som beskrevs av Brian Laurence Burtt. Peucedanum camdebooense ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
camdebooense